Карио́кар брази́льский, или  () — плодовое дерево семейства Кариокаровые, происходящее из Бразилии и с севера Парагвая. Его ярко-жёлтые плоды имеют сильный вкус и аромат. Семя пеки может быть использовано для получения пищевого масла. Это растение играет важную роль в культуре индейского населения Бразилии.

Ссылки 

 M. Soares dos Santos Andre et al (November 2002). «Verification of FSC Principles and Criteria», Evaluation report of V&M Florestal Ltda. and Plantar S.A. Reflorestamentos, both certified by FSC — Forest Stewardship Council. World Rainforest Movement. Retrieved on 2006-11-10.

Кариокаровые
Фрукты
Плодовые деревья
Флора Южной Америки